Muffola – tipo di guanto, caratterizzato da una forma a sacco che unisce le quattro dita lasciando indipendente soltanto il pollice
Muffola – in telecomunicazioni, contenitore stagno per la protezione di giunti elettrici od ottici in ambienti ostili (umidità, sollecitazioni)
Forno elettrico a muffola – forno utilizzato in chimica analitica e metallurgia